Kolokytha bezeichnet

Geographie:
 Kolokytha (Insel), Insel vorgelagert zur Spinalonga-Halbinsel

Personen:
 Efthymia Kolokytha (* 1987), griechische Leichtathletin